BJE steht für:
 Busch-Jaeger
 Baleela Airport (IATA-Code), Flughafen von Baleela, Sudan

bje steht für:
 Biao Min (ISO-639-3-Code), Hmong-Mien-Sprache in China

Abkürzung